Ølsted Kirke er navn på flere kirker i Danmark:
 Ølsted Kirke (Halsnæs Kommune) i Ølsted Sogn, Halsnæs Kommune
 Ølsted Kirke (Hedensted Kommune) i Ølsted Sogn, Hedensted Kommune
 Ølsted Kirke (Aarhus Kommune) i Ølsted Sogn, Aarhus Kommune

Se også 
 Ølsted Sogn
 Ølsted